

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alexandre Gemignani, (1925-1998), joueur brésilien de basket-ball ;
 Ulysse Gémignani, (1906-1973), sculpteur français ;
 Vincent Gemignani, (1939- ), percussionniste et compositeur français ;